Дми́трий Серге́евич Ге́рман (; ) — белорусский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Воспитанник ДЮСШ № 1 г. Береза, первый тренер Юрий Николаевич Тюшкевич. Выступал за дубль минского «Динамо», а в 2007 году присоединился к ФК «Береза». В сезоне 2010 успешно выступал за «Барановичи» в Первой лиге, после чего присоединился к слонимскому «Белтрансгазу» и стал одним из его лидеров.

В феврале 2012 года находился на просмотре в «Бресте», но безуспешно. Во второй половине 2012 года выступал за «Ведрич-97». По окончании сезона пытался трудоустроиться в жодинском клубе «Торпедо-БелАЗ», но безуспешно. В результате в феврале 2013 года подписал контракт с «Городеей».

С февраля 2014 года стал тренироваться в составе мозырьской «Славии» и в итоге начал в составе этого клуба сезон 2014. Вскоре сумел закрепиться в основе «мозырян» и помог клубу вернуться в Высшую лигу. Сезон 2015 начал на скамейке запасных, но быстро стал одним из основных нападающих.

В феврале 2016 года покинул «Славию» и отправился на просмотр в брестское «Динамо», с которым в марте подписал контракт. В составе «Динамо» сумел закрепиться в основе, играя преимущественно на позиции левого полузащитника. Во втором полугодии 2016 года стал капитаном команды.

В первой половине 2017 года утратил место в основе и стал появляться на поле эпизодически. В июле того же года был отдан в аренду литовскому «Атлантасу», где стал прочно играть в основе.

В январе 2018 года начал готовиться к новому сезону с брестской командой. 18 февраля перешёл в футбольный клуб «Слуцк» на правах аренды. За время игры в клубе «Слуцк» провёл восемь матчей, сделал одну результативную передачу. В декабре 2018 года перешёл в «Рух» (Брест), выступавший во второй по уровню лиге Белоруссии. Был игроком стартового состава. В октябре 2019 года получил травму, из-за которой выбыл до конца сезона. В январе 2020 года по соглашению сторон покинул клуб.

Сезон 2020 провёл в составе латвийского «Локомотива», которому помог одержать победу в Первой лиге и выйти в высший дивизион.

В феврале 2021 года стал игроком российского «Тамбова». В конце марта 2021 года футбольный клуб «Тамбов» по подозрению в участии в договорных матчах отстранил Дмитрия от тренировок, к которым в итоге уже 5 апреля он был снова допущен. Он играл за «Тамбов» до лета 2021 года, когда команда выбыла из Премьер-лиги и прекратила свое существование.

В августе 2021 года он начал тренироваться с пинской «Волной» и вскоре подписал контракт. В декабре 2022 года покинул клуб. В январе 2023 года футболист продолжил тренироваться с пинским клубом.

Статистика выступлений

Достижения 
 Обладатель Кубка Белоруссии: 2016/17
 Чемпион Первой лиги Латвии: 2020

Примечания 

Родившиеся в Берёзе (Брестская область)
Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Славия-Мозырь»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Городея»
Игроки ФК «Речица-2014»
Игроки ФК «Барановичи»
Игроки ФК «Берёза-2010»
Игроки ФК «Динамо-Брест»
Игроки ФК «Атлантас»
Игроки ФК «Слуцк»
Игроки ФК «Рух» Брест
Игроки ФК «Ноа Юрмала»
Игроки ФК «Тамбов»